Hoek, village de la commune de Terneuse
 De Hoek, village aux Pays-Bas
 De Hoek ou Den Hoek, village de Belgique
 Gare de De Hoek, la gare du village
 Hoek van Holland, ville des Pays-Bas
 Aad van den Hoek (né en 1951), coureur cycliste néerlandais

Voir aussi 
 , un mot qui peut être la francisation du mot flamand Hoek (dans le sens de coin, d'angle saillant, en français) utilisée dans le patois du nord de la France

Patronyme néerlandais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme